Čistá kultura může mít různé významy:

 Čistá kultura (biologie) – v biologii kolonie buněk jednoho taxonu,
 Čistá kultura (potravinářství) – v potravinářství přesně definovaná smíšená kultura.